Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Manuel Orantes e Tony Roche 7-6, 4-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)
 Tom Okker /  Marty Riessen (primo turno)

 John Alexander /  Phil Dent (campioni)
 Nikola Pilić /  Doug Stone (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1974